

Openbaar vervoerlijnen

Metro
 Lijn E (metro van New York)
 RER E (Parijs)
 Lijn E (RandstadRail Rotterdam - Den Haag)

Tram
 Tramlijn E (Straatsburg)

Bus
 Buslijn E (Haaglanden)

Trein
 Spoorlijn Breda - Maastricht
 S-tog E (Kopenhagen)